Флаг муниципального образования Тама́нское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 мая 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2133.

Описание 
«Флаг Таманского сельского поселения представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на четыре равные части: белую (вверху у древка), жёлтую (вверху у свободного края), голубую (внизу у древка) и красную; в белой части изображение малиновой древней княжеской шапки (подобной шапкам русских царей) с жёлтыми контурами и узорами, с разноцветными украшениями в виде самоцветов и с чёрной опушкой; по периметру полотнища расположена зелёная кайма (шириной в 1/9 ширины полотнища) с двадцать одной жёлтой шестиконечной звездой».

Обоснование символики 
Флаг создан с учётом герба, в основе которого лежит исторический герб войскового города Тамань отражающий языком символов и аллегорий исторические и природные особенности Тамани.

Изображение на флаге княжеской короны символизирует древность Таманской земли, на территории которой в X—XII веках располагалось Тмутараканское княжество. Звёзды в кайме флага отражают станицы находившиеся на территории Таманского округа в середине XIX столетия, на момент создания герба.

Жёлтый цвет (золото) — символ стабильности, богатства, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда и красоты.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.

Малиновый цвет (пурпур) — символ достоинства, славы, почёта и величия.

Чёрный цвет — символ скромности, мудрости, вечности бытия.

Примечания